(Oranje)-Nassauschool kan verwijzen naar:
Nassauschool (Hilversum), een monumentaal gebouw in Hilversum
Oranje-Nassauschool (Badhoevedorp), een monumentaal gebouw in Badhoevedorp
Oranje Nassauschool (De Bilt), een monumentaal gebouw in De Bilt
Oranje Nassau College, voortgezet onderwijs in Zoetermeer